Чистерна () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кастелло-ди-Чистерна — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.
 Пьяцца-делла-Чистерна (или Площадь колодца) — историческая площадь города Сан-Джиминьяно в Тоскане.
 Чистерна-д’Асти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Чистерна-Ди-Латина — город в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Латина.